kredyt bankowy
 kredyt hipoteczny
 kredyt inwestycyjny
 kredyt konsolidacyjny
 kredyt konsumpcyjny
 kredyt lombardowy
 kredyt obrotowy
 kredyt towarowy (kredyt kupiecki, kredyt handlowy)
 kredyt w rachunku bieżącym
 kredyt w rachunku kredytowym
 kredyt społeczny
 kredyt konsumencki
 karta kredytowa
 kredyt syndykowany

Zobacz też 
 Kredyt Społeczny (Kanada)
 instytucja kredytowa